Le Contrat du siècle est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Cet épisode constitue le premier volet d'un diptyque avec l'album suivant.

Synopsis  
Une prise d'otage a lieu dans les locaux de La Rafale alors que le conseil d'administration est réuni pour discuter des risques d'OPA sur le journal. Le ravisseur et son otage, dont le visage est dissimulé, partent en hélicoptère. Jean-Pierre, le fils de Ledru, photographe, a pris en photo la prise d'otage et découvre un indice. Il est alors enlevé. Vargas, le ravisseur, qui travaille pour Barnex, exige une rançon et Ric vient la remettre. Vargas est abattu par Ric et Jean-Pierre grièvement blessé. Il succombera peu après.
Ric a compris que l'otage est un complice et il va provoquer Barnex, hors de lui après la mort du fils de Ledru. Savinia, la vraie fausse otage, va donc abattre une femme pour brouiller les pistes. Ensuite, celle-ci vient se réfugier chez Ric en prétendant être menacée de mort par Barnex et reconnaît les magouilles de son patron. Elle finit par entraîner Ric dans le parking souterrain de l'immeuble, où elle est abattue par un inconnu alors que Ledru intervenait pour l'arrêter.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Lieutenant Ledru
 Nadine
 Bob Drumont
 Professeur Hermelin
 M. Barnex : magnat de la presse, il veut racheter La Rafale pour en faire un tabloïd
 Savinia Levin : assistante de M. Barnex
 Vargas : tueur à gages sud-américain
 Renaud Masson : éditeur de La Rafale
 Le Bourreau

Lieux 
Paris

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2001